Enrique Vázquez ―conjunto del nombre propio Enrique y el apellido Vázquez― puede referirse a:

 Enrique Vázquez Domínguez (19??-), periodista español, director de los Servicios Informativos de TVE (entre 1982 y 1984);
 Enrique Vázquez del Mercado (1950-), futbolista mexicano;
 Enrique Vázquez (años 1960-), periodista argentino;
 Enrique Vázquez Castro (1968-), compositor y sacerdote español;
 Enrique Vázquez Marín (1987-), futbolista español;